Hattenhofen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hattenhofen, Göppingen – kommun i Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, 
 Hattenhofen, Fürstenfeldbruck – kommun i Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern,